Дже́ннифер Энн (Джен) Ха́нна (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : серебро (1998).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончила Оттавский университет. Работает в Министерстве общественной безопасности Канады.

Замужем, трое детей.

Начала заниматься кёрлингом в возрасте 5 лет. Её сестра Стефани Ханна — тоже кёрлингистка, играет в одной команде с Джен.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Выпускники Оттавского университета